Jank ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jank (* 1975), österreichischer Fußballspieler
 Alfred Jank (* 1929), deutscher Zeitzeuge der russischen Strafgefangenenlager
 Angelo Jank (1868–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Birgit Jank (* 1956), deutsche Hochschullehrerin und -gründerin
 Bohumil Jank (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 Brigitte Jank (* 1951), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Christian Jank (1833–1888), deutscher Maler
 Christoph Jank (* 1973), österreichischer Fußballspieler
 Dagmar Jank (* 1954), deutsche Bibliothekarin
 Isa Jank (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Karl Jank (1897–1975), deutscher Generalleutnant
 Klaus-Dieter Jank (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Ronny Jank (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Thomas Jank (1949–2007), deutscher Ingenieur
 Uwe Jank (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Janc
 Janz
 Jantz